Raubritter / Grimmige Volksmusik е втора компилация на Absurd с времетраене 32 минути и 23 секунди, издадена през 2007 година. Песните са в стил NS black metal.

Песни

Външни препратки 
 Raubritter / Grimmige Volksmusik // Encyclopaedia Metallum 
 Raubritter / Grimmige Volksmusik // Metal Kingdom 
 Raubritter / Grimmige Volksmusik // DarkLyrics 
 Raubritter / Grimmige Volksmusik // Discogs 
 Raubritter / Grimmige Volksmusik // Metallyrica 

Компилации на Absurd
Музикални албуми от 2007 година